Karlikowo (district Puck)
 Karlikowo (station)
 Karlikowo (district Sopot)
 Karlikowo Lęborskie